Парадан или Паратан была провинцией Сасанидской империи. Она состояла из современного региона Белуджистан, который сейчас разделён между Ираном, Пакистаном и Афганистаном.

См. также 
 Мазун
 Гедросия (сатрапия)

Источники 
 

Административное деление Сасанидской империи